Az 1998-as férfi röplabda-világbajnokság a 14. volt a sportág történetében. A tornát 1998. november 13. és november 29. között rendezték Japánban. A világbajnokságon 24 válogatott vett részt. A tornát a címvédő olasz válogatott nyerte, amely egymás után a harmadik vb-címét aratta.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot hat darab négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két, és a négy legjobb harmadik helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a többi csapat kiesett.

A középdöntőben a továbbjutott csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak, innen az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Harmadik helyezett csapatok sorrendje

Középdöntő

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1998-as női röplabda-világbajnokság

Világbajnokság F
F1998